Příjmení Brázdil nosí více významných osobností:

 Josef Brázdil (1850–1923) – český římskokatolický kněz a publicista
 Milan Brázdil (* 1962) – český politik a lékař
 Naděžda Brázdilová (1925–2010) – česká farářka Československé církve husitské
 Rudolf Brázdil (* 1951) – český geograf, profesor, odborník na historickou klimatologii
 Viktor Brázdil (1822–1872) – moravský a rakouský právník a politik české národnosti
 Vladimír Brázdil (1903–1982) – český sochař

Česká příjmení